Montlleó (Àger), cim al municipi d'Àger (Noguera)
 Montlleó (Guixers), cim al municipi de Guixers (Solsonès)
 Montlleó (Manresa), 
 Montlleó (Ribera d'Ondara), entitat de població al municipi de la Ribera d'Ondara (Segarra)
 Castell de Montlleó, 
 Riu Montlleó, riu a la comarca Gúdar-Javalambre
 Jaciment de Montlleó, jaciment arqueològic a Prats i Sansor (Baixa Cerdanya)
 Pedrera de Montlleó, jaciment paleontològic a Manresa (Bages)
 Montlleó, municipi de Sardenya
 Vilanova de Montlleó, municipi de Sardenya